Les mots multiflorus, multiflora et multiflorum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « aux nombreuses fleurs ».

En taxonomie, les mots multiflorus, multiflora et multiflorum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : multiflorus, multiflora, multiflorum.

Notes et références

Voir aussi 
 , de sens voisin
 , de sens contraire

Épithète spécifique